Miejscowości w Polsce:
 Bierzwienna Długa
 Bierzwienna Długa-Kolonia
 Bierzwienna Krótka